Hans Hauri ist der Name folgender Personen:

* Hans Hauri (Architekt) (1912–1986), Schweizer Architekt 
 Hans H. Hauri (Hans Heinrich Hauri; 1924–2018), Schweizer Bauingenieur und Hochschullehrer 
 Hans-Peter Hauri (* 1945), Schweizer Biologe